Hermann Haken ist der Name folgender Personen:

* Hermann Haken (Politiker) (1828–1916), deutscher Jurist und Politiker, Oberbürgermeister von Stettin
 Hermann Haken (Physiker) (* 1927), deutscher Physiker